Битва под Пултуском () — одно из сражений польской кампании вермахта, состоявшееся с 6 по 7 сентября 1939.

Ход битвы 
Четыре пехотных батальона оперативной группы «Вышкув» под командованием майора Казимира Мазура приняли бой против подразделений 3-й армии вермахта. Первая атака немцев была организована 6 сентября, но была отбита польскими силами. Вторая атака состоялась 7 сентября, в результате которой немцы взяли небольшой укрепрайон на реке Нарев, однако поляки вытеснили оттуда немцев. Вскоре поляки получили приказ об отступлении и сдали Пултуск без боя.

Источники 
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I
 Fortyfikacje Pułtuska 

1939
1939
Пултуск
Пултуск